Jaguariaíva kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jaguariaíva (ort), Paraná, 
 Jaguariaíva (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar